Подводные лодки проекта 641 — серия советских дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) — по классификации НАТО — Foxtrot. Проект был признан удачным. Было построено 75 кораблей, в том числе 17 на экспорт в военно-морские силы Польши, Индии, Ливии и Кубы. На базе пр. 641 создан пр. 641Б «Сом» с 4-тактными дизелями 2Д42М и другими отличиями.

История проекта 
Для замены первых послевоенных океанских лодок проекта 611 в конце 1950-х годов в ЦКБ-18 разработан новый проект, получивший обозначение 641. Главным конструктором проекта был С. А. Егоров, затем этот пост с 1958 года занимал , с 1974 года Ю. Н. Кормилицин. Проект 641 предназначался для тех же задач, что и проект 611: боевые действия на дальних коммуникациях, минные постановки, разведка, противолодочные действия.

За время службы лодки заслужили высокие боевые оценки, в том числе четыре лодки проекта (Б-4 «Челябинский комсомолец», Б-36, Б-59 и Б-130) участвовали в операции «Кама» в период Карибского кризиса.

Конструкция 
Лодка разделялась переборками на 7 отсеков:
 1 отсек — торпедный.
 2 отсек — жилой отсек, с кают-компанией. Под палубами — аккумуляторные батареи.
 3 отсек — центральный пост.
 4 отсек — жилой отсек, с камбузом. Под палубами — аккумуляторные батареи.
 5 отсек — дизельный.
 6 отсек — электромоторный.
 7 отсек — торпедный.

Корпус 
При проектировании обводов корпуса большое значение придавали мореходности в надводном положении, что обусловило наличие заострённого форштевня и седловатость в срединной части. Гидролокатор и шумопеленгатор, размещённые в носовой части, закрыли обтекателями.

Современный статус 
Рубка ДЭПЛ Б-107 проекта 641 установлена в экспозиции Музея подводных сил России в Санкт-Петербурге. Б-413 установлена у берега Преголи в Музее мирового океана в Калининграде, её интерьеры сохранены в первозданном виде. Так же интерьеры были сохранены на списанной и превращенной в музей INS Kursura S20, которая находится в Визакхапатнаме.

Списанная Б-427 была продана в 1995 в Австралию, а через 3 года заняла место в качестве музея в Лонг-Бич, США, а Б-440 — в Вытегре Вологодской области.

Списанная Б-39 сейчас является экспонатом Maritime Museum of San Diego, США.

Подводная лодка «Запорожье» — субмарина, которая была единственной субмариной ВМС Украины, после присоединения Крыма к Российской Федерации (2014) перешла под временное управление Черноморского флота и является единственной подводной лодкой проекта 641, которая до сих пор является работоспособной. В марте 2020 года переведена в бухту Инженерная, готовится к переводу на хранение на озеро Донузлав. Севастопольский Военно-исторический музей фортификационных сооружений готов превратить лодку в музейный экспонат.

Представители

Сравнительная оценка 
По сравнению с предшествующим проектом 611, лодки проекта 641 обладали большей автономностью и дальностью плавания, большей глубиной погружения, улучшенным вооружением и улучшенными условиями обитания экипажа.

Галерея

См. также 
 Типы подводных лодок ВМФ СССР и России
 Подводные лодки проекта 641Б «Сом»

Примечания

Ссылки 

 
 deepstorm.ru // Подводные лодки. Проект 641
 Фотографии ДЭПЛ проект 641, установлена как музей в Калининграде
 www.snariad.ru// Дизельная подводная лодка Проект 641
 пр.641 FOXTROT